Бальмер — фамилия.

Известные носители:
 Бальмер, Иоганн Якоб (1825—1898) — швейцарский математик и физик.
 Бальмер, Люк (1898—1996) — швейцарский дирижёр и композитор. Сын художника Вильгельма Бальмера (1865—1922).
 Бальмер, Жан-Франсуа (род. 1946) — французский актёр.

Топоним 
 Бальмер — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Балмер
 Бальмис
 Бальмонт